The Lost Road and Other Writings ("La strada perduta ed altri scritti") è il quinto volume di The History of Middle-earth di J. R. R. Tolkien, edita da suo figlio Christopher, pubblicato in lingua inglese nel 1987, e ancora inedito in Italia.

Il volume contiene i seguenti testi:
 The Early History of the Legend ("La storia primordiale della leggenda"); un'introduzione ai seguenti due testi, raccontando come la corrispondenza tra Tolkien e C. S. Lewis portò alla stesura di The Lost Road.
The Fall of Númenor ("La caduta di Númenor"); contiene il progetto e le prime due versioni dell'Akallabêth, la caduta di Númenor (scritta durante una sfida con C.S. Lewis).
The Lost Road ("La strada perduta"); è un romanzo incompleto, che tenta di collegare al presente  di Tolkien (lo scrittore ha sempre detto che la Terra di Mezzo era il nostro mondo, in una qualche era del passato).
The Later Annals of Valinor ("Gli ultimi Annali di Valinor"); una cronologia riguardante gli avvenimenti in Valinor, dalla creazione del mondo al sorgere del Sole. Non sono molto diversi rispetto agli annali contenuti in The Shaping of Middle-earth.
The Later Annals of Beleriand ("Gli ultimi Annali del Beleriand"); una cronologia, più dettagliata di quella compresa in The Shaping of Middle-earth, riguardante gli avvenimenti del Beleriand dalla creazione fino alla distruzione del Beleriand.
The Ainulindalë; una prima versione della Musica degli Ainur.
The Lhammas; è uno scritto relativo ai vari linguaggi degli Elfi, alle loro somiglianze e differenze.
Quenta Silmarillion; è una delle prime versioni del Quenta Silmarillion.
The Etymologies ("Le etimologie"); è un dizionario etimologico, contenente radici e parole delle due principali lingue elfiche, Quenya e Sindarin.
The second Silmarillion map ("La seconda mappa del Silmarillion"); la mappa modificata del Beleriand, che servì come base a quella pubblicata nel Silmarillion.

Le Appendici recano brani sulle genealogie, sui nomi e sulla mappa del Silmarillion. Tutti i testi sono accompagnati da un commento e un apparato di note di Christopher Tolkien.

Collegamenti esterni 
 

Opere di J. R. R. Tolkien sulla Terra di Mezzo